Battaglia di Ouessant (1778) o Prima battaglia di Ouessant – combattuta il 27 luglio 1778 nell'ambito della guerra anglo-francese.
 Battaglia di Ouessant (1781) o Seconda battaglia di Ouessant – combattuta il 12 dicembre 1781 nell'ambito della guerra anglo-francese.
 Battaglia di Ouessant (1782) o Terza battaglia di Ouessant – combattuta tra il 20 e il 21 aprile 1782 nell'ambito della guerra anglo-francese.
 Glorioso Primo di Giugno o Quarta battaglia di Ouessant – combattuta il 1º giugno 1794 nell'ambito della guerra della prima coalizione.
 Battaglia di Ushant o Battaglia di Ouessant – combattuta il 9 giugno 1944 nell'ambito della seconda guerra mondiale.